Каф-оф-Идей () — небольшой необитаемый остров в архипелаге Оркнейских островов.

Расположен в северной части архипелага у северо-восточного берега острова Идей.

Площадь острова 2,43 квадратных километра.

На острове организован заказник «Каф-оф-Идей» площадью 2,38 квадратных километра. Под охраной:
 большой баклан (Phalacrocorax carbo);
 глупыш (лат. Fulmarus glacialis);
 морская чайка (Larus marinus);
 обыкновенная моевка (Rissa tridactyla);
 тонкоклювая кайра (Uria aalge).

См. также 
 Список островов Британских островов
 Список островов Шотландии
 Список Оркнейских островов

Примечания 

Оркнейские острова